Le nom de Bataille de Redon peut désigner pendant la Chouannerie :

Bataille de Redon (10 novembre 1799)
Bataille de Redon (14 novembre 1799)
Bataille de Redon (1815)